Мир-1 — многозначный термин:
 Мир (глубоководные аппараты)
 Мир-1 (объектив)
 
 МИР-1 серия электронных вычислительных машин